Potentialfläche steht für
 den Funktionsgraphen der potentiellen Energie
 eine Äquipotentialfläche